Доробино — название населённых пунктов:

Россия 
 Доробино — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Доробино — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.